Драгомировы — малороссийский дворянский род.

Происходит от польского шляхетского рода Драгомирецких, герба Сулима. Род Драгомировых внесен во II часть Дворянской родословной книги Черниговской губернии.
Антон Иванович Драгомирецкий принял русское подданство в 1739 году и поселился в Гетманщине (Малороссии).

Известные представители 
Его правнук, генерал Драгомиров Михаил Иванович. Сын последнего — Драгомиров, Абрам Михайлович (1868—1955) — генерал от кавалерии, участник Первой мировой войны и Гражданской войны на стороне Белого движения.

Другой сын — Драгомиров, Владимир Михайлович (1867—1928) — русский военачальник, генерал-лейтенант.

Описание герба 
Щит четверочастный: в 1, голубом поле опрокинутая подкова; во 2, красном, ворон, держащий в клюве золотое кольцо; в 3, красном, стрела и в 4, голубом, золотое кольцо

Щитодержатель: слева гриф.

Литература 
 
 Малороссийский гербовник, с. 47
 Родовой герб

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Слеповрон
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера